Росалија има више значења:

 Росалија (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Росалија, Бреча 64 кон 124 (Ваље Ермосо), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Росалија (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику